The Galley Slave – titolo inglese di un cortometraggio italiano del 1908 
The Galley Slave – film del 1915 diretto da J. Gordon Edwards
The Galley Slave – cortometraggio di animazione del 1921 diretto da Bud Fisher